Aholt (Bocholt), een groothoeve in Bocholt in de Duitse deelstaat Westfalen 
 Aholt (Missouri), een klein dorp in Chariton County in de Amerikaanse staat Missouri